Alexandre Bertrand (1734-1797), architecte franc-comtois ;
 Alexandre Bertrand (1795-1831), médecin, écrivain et chroniqueur scientifique ;
 Alexandre Bertrand (1814-1878), dessinateur, caricaturiste, lithographe franc-comtois ;
 Alexandre Bertrand (1820-1902), archéologue, fondateur et premier directeur du Musée des Antiquités nationales ;
 Alexandre Bertrand (1822-1889), pionnier de la photographie ; 
 Alexandre Bertrand (1846-1920), Président de la Bourse de Bruxelles ; 
 Alexandre Bertrand (1975-), percussionniste, batteur et choriste.